Yannick Herren, né le  à Mühleberg, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace qui évolue en position d'ailier.

Biographie 
Yannick Herren a commencé sa carrière en 2007 au HC Viège. Après trois saisons en LNB, Kloten lui donne sa chance en LNA. Régulièrement aligné, il échoue avec les Flyers en finale des play-offs pour le titre contre les ZSC Lions lors de la saison 2013-2014.

En , il rejoint le Lausanne HC avec lequel il signe un contrat de deux ans.

Statistiques 
Pour la signification des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2007-2008 || Viège U20 || Juniors Élites ||  20  ||  20  ||  4  ||  24  ||  20  ||    ||    ||    ||    ||    
|-
| 2007-2008 || HC Viège || LNB ||  4  ||  0  ||  0  ||  0  ||  0  ||    ||    ||    ||    ||    
|-
| 2007-2008 || EHC Saastal  ||  ||  15  ||  1  ||  7  ||  8  ||  4  ||  4  ||  1  ||  0  ||  1  ||  0  
|-
| 2008-2009 || Viège U20 || Juniors Élites || 28 || 41 || 23 || 64 || 30 || 6 || 6 || 9 || 15 || 47
|-
| 2008-2009 || HC Viège  || LNB || 8 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2008-2009 || EHC Saastal  ||  || 7 || 1 || 1 || 2 || 10 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2009-2010 || Viège U20 || Juniors Élites || 23 || 52 || 33 || 85 || 41 || 8 || 15 || 14 || 29 || 26
|-
| 2009-2010 || HC Viège  || LNB || 29 || 1 || 2 || 3 || 8 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2009-2010 || Gottéron U20  || Juniors Élites || 8 || 8 || 2 || 10 || 4 ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 2010-2011 || Kloten U20 || Juniors Élites || 18 || 17 || 9 || 26 || 22 || 10 || 7 || 4 || 11 || 6
|-
| 2010-2011 || Kloten Flyers || LNA  || 27 || 0 || 4 || 4 || 10 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2011-2012 || Kloten Flyers || LNA || 47 || 3 || 3 || 6 || 8 || 5 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2011-2012 || HC Viège || LNB   || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 2012-2013 || Kloten Flyers || LNA || 47 || 4 || 6 || 10 || 12 || 5 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2013-2014 || Kloten Flyers || LNA || 47 || 7 || 4 || 11 || 6 || 16 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2014-2015 || Lausanne HC|| LNA ||32|| 4  || 3 || 7 || 10 || 7 || 1 || 0 || 1 ||4 
|-
| 2015-2016 || Lausanne HC || LNA ||24 || 6  || 3 || 9 || 8 || - || - || - || - ||-
|-
| 2016-2017 || Lausanne HC || LNA ||49 || 18 || 18 || 36 || 16 || 4 || 2 || 0 || 2 || 0
|-
| 2017-2018 || Lausanne HC || LNA ||43 || 11 || 4 || 15 || 4 || 6 || 2 || 1 || 3 || 2
|-
| 2018-2019 || Lausanne HC || LNA ||34  || 5 || 11 || 16 || 10 || 12 || 0 || 2 || 2 || 0
|-
| 2019-2020 || Lausanne HC || LNA ||50  || 14 || 9 ||23 || 20 ||  - || - || - || - ||-
|-
| 2020-2021 || HC Fribourg-Gottéron || LNA ||48  || 11 || 11 ||22 || 41 || 5 || 1 || 1 || 2 || 0
|-
| 2021-2022|| HC Fribourg-Gottéron || LNA ||  ||

Références

Naissance en février 1991
Naissance dans le canton de Berne
Joueur suisse de hockey sur glace
Joueur du HC Viège
Joueur du EHC Kloten
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Lausanne HC
Joueur du HC Fribourg-Gottéron